Jan Słomka (1842–1932) – wójt Dzikowa, chłopski działacz społeczny i gospodarczy w Galicji
 Jan Słomka (ur. 1894) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Jan Słomka – działacz niepodległościowy, 25 stycznia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Tomasz Słomka (ur. 1959) – duchowny rzymskokatolicki archidiecezji łódzkiej, profesor nauk teologicznych

Przypisy